Albasini peut désigner :
 Michael Albasini (né en 1980), un coureur cycliste suisse ;
 João dos Santos Albasini (1876-1922), un journaliste et écrivain du Mozambique ;
 José Francisco Albasini (1878-1935), un journaliste et écrivain du Mozambique, frère cadet de João dos Santos Albasini.